Ле-Маре́-ла-Шапе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Морто-Кулибёф. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14402.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 92 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 63 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 45 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 45 активных жителей работали 38 человек (21 мужчина и 17 женщин), безработных было 7 (6 мужчин и 1 женщина). Среди 18 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Маре-ла-Шапель 

Коммуны департамента Кальвадос